Călățele ():
 Călățele (, ), o comună în județul Cluj, Transilvania, România
 Biserica de lemn din Călățele, județul Cluj
 Văleni, localitate care aparține administrativ de comuna Călățele
 Biserica de lemn din Văleni (Călățele), Cluj, comuna Călățele
 Finciu (), o localitate în comuna Călățele, județul Cluj, Transilvania, România
 Călățele-Pădure, o localitate în județul Cluj, Transilvania, România

 Râul Călățele - afluent al râului Călata
Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei (în maghiară Kalotaszeg).

Vezi și 
 Călata
 Călățea ()
 Kalota
 Calotescu
 Calotești
 Țara Călatei
 Domoșu ()
 Sâncraiu ()

Toponime românești